Hermann Cordua ist der Name folgender Personen:

* Hermann Cordua (Politiker) (1813–1879), deutscher Pädagoge und Abgeordneter 
 Hermann Cordua (Mediziner) (1852–1905), deutscher Chirurg